OVA steht für:
 Obstbauversuchsanstalt
 Omnibus-Verkehr Aalen, deutsches Busunternehmen
 Open Virtual Appliance, vorkonfigurierte Anwendungen
 Orchesterverein Aarau, Schweizer Amateur-Sinfonieorchester 
 Original Video Animation, für den Videomarkt produzierte Anime
 Ovalbumin, ein Protein aus dem Eiklar von Hühnereiern
 Bekily Airport (IATA-Code), Flughafen von Bekily, Androy, Madagaskar

Ova steht für:
 Plural von Ovum, auf deutsch Eizelle
 Ova (Kentucky), Unincorporated Community im Magoffin County, Kentucky
 Ova (Türkei), Ort in Kaş (Landkreis), Provinz Antalya, Türkei

Ovà steht für:
 piemontesischer Name von Ovada, Gemeinde in der Provinz Alessandria, Region Piemont, Italien

.ova steht für:
 Dateiendung von Dateien im Open Virtualization Format

Abkürzung